RFA Tidespring es el nombre de los siguientes buques auxiliares del Reino Unido:
 RFA Tidespring (A75), buque de aprovisionamiento logístico de la clase Tide de 1962.
 RFA Tidespring (A136), buque tanque de la clase Tide de 2017.